Schloss Möderndorf bezeichnet folgende Bauwerke:

 Schloss Möderndorf (Hermagor)
 Schloss Möderndorf (Maria Saal)